MDN puede referirse a:
 Movimiento Democrático Nicaragüense: un partido político de centroizquierda nicaragüense.
 MDN Web Docs: sitio web operado por Mozilla, sobre estándares web.